Srdce může označovat:

srdce – svalový orgán zajišťující oběh krve
srdce (symbol) – symbol lásky, odvahy, statečnosti, bojovnosti a sebeobětování
srdce (barva) – barva v kartách
srdce (zvon) – součást zvonu
Srdce (kniha) – dětský román italského spisovatele Edmonda de Amicise
Srdce (opera) – opera českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera
Mlhovina Srdce – emisní mlhovina v souhvězdí Kasiopeji
Srdce (Glee) – epizoda amerického seriálu Glee

příjmení 
 Alois Srdce – český knihkupec a nakladatel

související články

Srdce pro Václava Havla (rozcestník)

Externí odkazy